Эрнст фон Глазерсфельд (; 8 марта 1917, Мюнхен — 12 ноября 2010, США) — американский философ, психолог, один из основоположников радикального конструктивизма.

Биография 
Родился 8 марта 1917 в Мюнхене у австрийских родителей. Отец был дипломатом в Баварии, а мать — спортсменкой (лыжницей). Жил в Швейцарии, Австрии, Франции, Чехословакии, Ирландии (с 1939), Италии (с 1947) и США (с 1966). В 1935 году окончил колледж Zuoz College (Швейцария), получив там аттестат зрелости, затем 2 года изучал математику сначала в Университете Цюриха, а потом в Университете Вены. После аннексии Австрии Гитлером, перебрался учиться в Париж, но фашисты конфисковали всю собственность родителей, оставив его без средств к обучению. В 1939 году эмигрировал в Ирландию, стал фермером, в 1945 получил местное гражданство, частным образом изучал философию, логику и психологию.

Родился подданным Австрии, затем вместе с родителями стал гражданином Чехословакии. В последние годы имел двойное гражданство: Ирландии и США.

Италия 
В 1947 году перебрался в Италию и начал работать у профессора Сильвио Чеккато. Подрабатывал, работая корреспондентом газет Австрии и Швейцарии. В дальнейшем работал в Центре кибернетики (1949—1959) и в Университете Милана (1960—1969).

Руководил научными исследованиями в Foreign Language Section, Center for Cybernetics, Миланском университете (1960—1962). Был главным научным сотрудником в проекте Language Research Project, финансируемом U.S.Air Force Office of Scientific Research и администрируемом Italian Institute of Engineering Information (IDAMI, Милан, Италия) (1963—1966).

США 
Был профессором психологии в Университете Джорджии и в Университете Массачусетса (США). В 1966—1969 гг был директором и главным научным сотрудником Georgia Institute for Research (Атенс). В 1967—1987 гг работал на кафедре психологии в Университете штата Джорджия.

Один из основоположников радикального конструктивизма в философии (вместе с Паулем Вацлавиком и Хайнцем фон Фёрстером). В 1981 году он публикует в коллективном труде под редакцией Пауля Вацлавика L’invention de la réalité свою статью «Введение в радикальный конструктивизм» (Une introduction au contructivisme radical), в которой он представляет Джамбаттисту Вико как первого философа «конструктивиста». Сам термин «Радикальный конструктивизм» был им введён в конце 1970-х гг в работе Radical constructivism and Piaget’s concept of knowledge (Glasersfeld E. von, 1978).

Создатель первых 120 знаков-символов (понятие Lexigram) искусственного языка Йеркиш для общения с шимпанзе. Впервые применен при работе с самкой шимпанзе по имени Лана в 1973 году в Yerkes National Primate Research Center, расположенным при университете Эмори (штат Джорджия).

Умер 12 ноября 2010 в США (Леверетт, Массачусетс) в возрасте 93 лет от рака поджелудочной железы.

Радикальный конструктивизм 

Центральную парадигму радикального конструктивизма Глазерсфельд формулирует следующим образом:
 знание не обретается пассивным образом, оно активно конструируется познающим субъектом;
 функция познания носит адаптивный характер и служит для организации опытного мира, а не для открытия онтологической реальности.

Глазерфельд переформулировал понятия ассимиляции и аккомодации теории когнитивного развития Пиаже на основы принципа закрытости познавательного опыта человека. Аккомодация заключается в приведении когнитивных схем человека в соответствии не с внешним опытом, но с внутренними познавательными структурами.

Труды 
Автор более 260 публикаций.
 Wissen, Sprache und Wirklichkeit, 1987, ISBN 3-528-08598-3
 The constructions of knowledge, 1987
 Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning, 1995
 Radikaler Konstruktivismus, 1996
 Über Grenzen des Begreifens. Benteli, Bern 1996, ISBN 3-7165-1004-1.
 Wege des Wissens. Konstruktivistische Erkundungen durch unser Denken. Carl-Auer-Systeme, Heidelberg 1996, ISBN 3-89670-004-9.
 The Construction of Knowledge: Contributions to Conceptual Semantics, 1987
 Konstruktivismus statt Erkenntnistheorie (Tusculanische Gespräche), 1998
 Radikaler Konstruktivismus, Ideen, Ergebnisse, Probleme, 1998, ISBN 3-518-28926-8
 Wie wir uns erfinden. Eine Autobiographie des radikalen Konstruktivismus. Carl-Auer-Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-89670-580-8.
 Unverbindliche Erinnerungen. Skizzen aus einem fernen Leben. Folio-Verlag, Wien, Bozen 2008, ISBN 978-3-85256-401-2.

Награды 
 1991 — McCulloch Memorial Award (American Society for Cybernetics, США)
 2002 — Reconnaissance du mérite scientifique (Université du Québec, Монреаль, Канада)
 2005 — The Wiener Gold Medal (American Society for Cybernetics, США)
 2008 — Австрийский почётный знак За науку и искусство
 2009 — Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien (Австрия)

См. также 
 Фёрстер, Хейнц фон
 Радикальный конструктивизм

Примечания

Литература 
 Глазерсфельд, Э. фон. // Введение в радикальный конструктивизм. Вестник Московского ун-та. Сер. 7, Философия. — 2001. — № 4. — С. 59—81.
 Глазерсфельд, Э. фон. Радикальный конструктивизм и обучение // Перспективы. — М.; Париж, 2001. — Т. 31, № 3. — С. 81—93.
 Цоколов C. А. Философия радикального конструктивизма Эрнста фон Глазерсфельда // Вестник Московского ун-та. Сер. 7, Философия. — 2001. — № 4.

Ссылки 
 Биография Глазерсфельда
 www.vonglasersfeld.com
 Э. фон Глазерсфельд. Введение в радикальный конструктивизм

Психологи США
Кибернетики США
Эпистемология
Учёные в области науки о системах
Философы США
Умершие от рака поджелудочной железы
Преподаватели Университета Джорджии
Почётные доктора Инсбрукского университета
Почётные доктора Клагенфуртского университета
Почётные доктора Университета Лаваля